Julija Lipnicka (, * 5. junij 1998, Jekaterinburg) je ruska umetnostna drsalka, mladinska svetovna prvakinja (2012), evropska prvakinja (2014) in olimpijska prvakinja v ekipni preizkušnji na zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju.

Rezultati

Sklici

Zunanje povezave 

 

Ruski umetnostni drsalci
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Rusijo
Umetnostni drsalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Olimpijski tekmovalci za Rusijo